Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis marzo 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Elise Burgin e Kathleen Horvath che hanno battuto in finale Jennifer Mundel e Molly Van Nostrand 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Betsy Nagelsen /  Mary Lou Daniels (primo turno)
 Candy Reynolds /  Joanne Russell (semifinali)

 Elise Burgin /  Kathleen Horvath (Campionesse)
 Lea Antonoplis /  Sandy Collins (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1985